Cet article contient la liste des personnages du manga, de l'anime et du film Bleach.

Listes détaillées

La famille Kurosaki

Masaki 
Masaki (真咲, masaki), née un , est la défunte femme d'Isshin, mère d'Ichigo, Karin et Yuzu. Elle est morte un , lorsqu'Ichigo avait neuf ans, tuée par un "hollow" appelé Grand Fisher.
Ichigo tenta de la venger plusieurs fois, cependant c'est Isshin qui abat Grand Fisher en un coup dans le chapitre 186 mais n'en retire aucune satisfaction de venger sa femme.

Dans le chapitre 528 on apprend que Masaki était une Quincy de sang pur, élevée par la famille Ishida. Un jour, elle tentera d'affronter un hollow né des expériences d'Aizen mais commencera à subir elle-même une hollowmorphose. Isshin Kurosaki, alors capitaine shinigami de la , la sauve et n'hésitera pas à sacrifier ses pouvoirs afin de la maintenir en vie grâce à l'aide de Kisuke Urahara. Elle quittera alors la famille Ishida pour vivre avec Isshin, se mariera avec lui et aura ses trois enfants. Le jour de sa mort, selon Isshin, elle aurait pu utiliser ses pouvoirs si le Roi des Quincy ne l'en avait pas privé, causant sa mort.

Isshin Shiba 
 Taille : 
 Poids : 
 Groupe sanguin : AB
 Né un 
 zanpakutô : Engetsu (lune croissante)
Isshin Shiba (Kurosaki) est le père d'Ichigo. Mari attentionné, la mort de sa femme l'a retranché dans son travail de médecin (il tient une clinique privée). Il voudrait se montrer proche de ses enfants, en faisant régulièrement le pitre, mais ceux-ci le trouvent plutôt ridicule.

Ami du père d'Ishida et de Urahara.

On découvre par la suite qu'il est un shinigami qui a mis 20 ans à retrouver ses pouvoirs. Son zanpakutô se nomme Engetsu. Les pouvoirs du Zangetsu d'Ichigo se trouvent être très proches de ceux du Engetsu de son père, qui utilise également le getsuga tenshô et le getsuga tenshô ultime. Dans le chapitre 531, on découvre les vrais pouvoirs d'Engetsu, il le libère en disant "Brûle Engetsu". Son sabre envoie alors des gerbes de flammes. Il peut aussi cracher du feu.

Lors de la bataille de l'Hiver, Isshin affronte Aizen et arrive à lui tenir tête et même à lui porter quelques coups (avant la forme Chrysalide de ce dernier) sans même passer au shikai, ce que la plupart des capitaines n'ont pas réussi à faire ce qui montre qu'Isshin est un puissant shinigami.

Il fut le capitaine de la dixième division avec sous ses ordres Rangiku Matsumoto en tant que vice-capitaine et Tōshirō Hitsugaya en tant que . Il était à cette époque nommé Isshin Shiba, et faisait partie de la branche cadette (et donc non susceptible d'accéder au rang de chef) du clan Shiba (la famille Shiba était autrefois la cinquième famille de la grande aristocratie de Soul Society). Kukaku Shiba, l'artificier, nous laisse supposer qu'Isshin est l'oncle de Kaien, Kukaku et Ganju Shiba.

Karin 
Karin (夏梨, karin) est la petite sœur d'Ichigo, elle a 11 ans au début de la série. Elle a les cheveux noirs et les yeux foncés, parfois ils apparaissent bleu foncé. Elle ressemble beaucoup à Ichigo du point de vue caractère. Après Ichigo, c'est elle qui a le plus de pouvoir spirituel car elle peut voir les fantômes, les  Hollows et les Shinigami aussi bien que lui. Au début elle a déclaré qu'elle ne croyait pas aux esprits, ce qui a étonné Yuzu puisque Karin les voit, ce à quoi elle a répondu que si elle n'y croyait pas c'est comme s'ils n'existaient pas. Elle est très forte au football et a été sauvée par Chad contre un Hollow. Elle se sert de ses capacités en football pour frapper les hollows bien qu'elle soit tout à fait en mesure de les éviter. C'est un garçon manqué depuis que sa mère est morte alors qu'avant c'était une pleurnicharde, un bébé, mais elle s'est endurcie comme son frère, elle s'est décidée à ne plus pleurer pour ne pas inquiéter sa famille, comme Ichigo le dit, elle s'est déjà cassée la jambe en voyage scolaire mais n'a pas versé une seule larme. Elle se charge parfois de frapper Isshin lorsqu'il fait quelque chose d'embarrassant. Contrairement à Ichigo, elle peut sentir la présence des Hollows et lui provoque d'affreuses migraines. En un seul regard sur la perruche de Chad, elle a su ce qui était arrivé à Shibata. Elle sait que son grand frère est un Shinigami.

Dans l'animé, elle rencontre Hitsugaya qu'elle essayera de recruter dans son équipe de football. Elle lui dira alors à plusieurs reprises qu'il était à l'école primaire ce qui énervera assez le petit capitaine et fera sourire Matsumoto.

Yuzu 
Yuzu (遊子, yuzu) a 11 ans au début de la série, c'est l'autre sœur d'Ichigo. Yuzu a les cheveux caramel, d'après elle, et les yeux marron et porte une sorte d'épingle à cheveux en forme de fraise sur la gauche. On la voit beaucoup en maîtresse de maison, elle prépare les repas et s'occupe du ménage. Yuzu et Karin sont nées le même jour, un , ce sont donc de fausses jumelles (ou jumelles dizygotes), elles vont à l'école primaire Karakura sud. Ichigo a dit que Yuzu est la plus débrouillarde de ses sœurs avait pris sur elle tout ce que leur mère faisait dans la maison après la mort de cette dernière alors qu'elle n'était qu'un bébé pleurnichard. Elle reste beaucoup plus émotionnelle et douce que Karin. Elle fait les repas. Elle s'inquiète dès qu'Ichigo n'est pas à la maison. Et elle aide aussi son père avec la clinique.
Elle voit les fantômes mais beaucoup moins bien que les autres membres de sa famille, elle est douce, a très peur quand il y a des problèmes.
Kon considère Yuzu comme sa tortionnaire et ne l'apprécie pas, contrairement à elle. Elle lui fait des robes, lui colle des petites fleurs. Elle l'appelle Bostaf et c'est une grande fan de Don Kanonji.

Les camarades de classe

Rei Oshima 
Rei Oshima est un camarade de classe d'Ichigo, il est très provocateur et violent. Avec un ami, il vient provoquer Ichigo et se moque de ses cheveux roux. Quand Ichigo le compare à un poussin à cause de ses cheveux blonds, Rei s'énerve et sort un poing américain, déterminé à régler son compte à Ichigo. Cependant, Chad l'envoie valser grâce à sa force surhumaine.

Tatsuki Arisawa 
 Taille : 
 Poids : 
 Groupe sanguin : A
 Née un 
Tatsuki Arisawa (有沢竜贵, Arisawa Tatsuki) est une camarade de longue date d'Ichigo : ils se connaissent depuis qu'ils ont pris des cours de karaté ensemble. Assez sage mais garçon manqué, elle continue de pratiquer les arts martiaux avec des rêves de devenir une championne de Vale Tudo, et est déjà deuxième plus forte du Japon dans son groupe d'âge au karaté. Elle utilise sa grande force pour battre n'importe qui.

Tatsuki est la meilleure amie de Orihime Inoue et ne cesse de la protéger des hommes, ainsi que de Chizuru Honshō, la lesbienne de l'école. Elle a également appris à Orihime des techniques de Karaté assez puissantes pour mettre KO deux Shinigamis de basse-classe. Comme beaucoup de ses amis, Tatsuki est capable de voir clairement les âmes, les hollows, les shinigami et autres phénomènes surnaturels. Elle est assez solide pour survivre aux attaques spirituelles. Elle a également la capacité de sentir qu'Orihime est presque partout, même à travers plusieurs dimensions, mais fait remarquer qu'elle ne peut pas détecter sa présence après qu'Orihime est prise au Hueco Mundo. Il semblerait qu'elle soit capable de ressentir le « pouvoir écrasant » d'Aizen, lorsqu'il a atteint un nouveau palier de son évolution, alors que personne ne peut ressentir sa présence ou même son pouvoir. Mais comme Aizen, Tatsuki n'arrive pas à ressentir le pouvoir d'Ichigo lorsqu'il réapparait de son "entrainement" dans le Dangai.

Keigo Asano 
Keigo Asano (浅 野 启 吾, Asano Keigo) est un lycéen de Karakura, dans la même classe qu’Ichigo Kurosaki. Keigo est hyper-actif, s'agitant dans des mouvements trop dramatiques et des logorrhées sur ses sentiments.

D’autre part, il est l'adolescent stéréotypé : il aime regarder les feux d'artifice, les jeux de rôle, aller à des soirées plage, se différencie des "intellos" et ainsi de suite. Il est ami avec un autre étudiant, Mizuiro Kojima. Keigo, comme beaucoup d'amis d’Ichigo, a conscience des esprits et d'autres phénomènes surnaturels, il n'a manifesté aucune capacité unique, tout comme Tatsuki. Il fera partie de l'équipe Karakura avec Kon, Tatsuki, Chizuru Izuru et Don Kanonji et aidé par Urahara pour défendre la ville où il y a plusieurs Hollow.

Il devient fou de rage lorsqu'il voit que ses amis Ichigo, Mizuiro et Chad sont bien classés dans le classement des élèves de l'école, lui qui s'était mis en tête avec ses amis d'être dans les derniers.

Mizuiro Kojima 
Mizuiro Kojima (小岛 水色, Kojima Mizuiro) est un lycéen de Karakura, dans la même classe qu’Ichigo Kurosaki. Mizuiro a les cheveux noirs. Il a l'air très jeune et porte l'uniforme de Karakura. Il est souvent vu avec Keigo Asano, mais son comportement contraste avec celui de son ami, étant très posé quand l'autre s'agite beaucoup.

Lorsque Mizuiro rencontre Rukia pour la première fois, Ichigo avertit Rukia que c’est un pervers. Mizuiro réplique en disant qu'il préfère les femmes plus âgées, c’est pourquoi Ichigo dit à Rukia d’être prudente, ce qui laisse Mizuiro confus. Il aime aussi taquiner Keigo en l'appelant « Asano-san » (M. Asano dans le dub anglais).

Chizuru Honshō 
Chizuru Honshō (本 匠 千 鹤, Honshō Chizuru) est une étudiante à Karakura, dans la même classe qu’Ichigo Kurosaki.

Son nom est inscrit comme étudiante en  en résultats scolaires. Lesbienne, elle semble être attirée par Orihime Inoue qu'elle appelle "Hime", signifiant princesse. Elle est généralement arrêtée, d'un violent coup de pied (ou coup de poing), par Tatsuki. Mais, malgré cela, elle s'obstine toujours.
Dans l'anime, Ichigo veut que Renji se mette nu pour savoir s'il n'est pas l'imposteur qui se cache parmi le groupe. En réalité, il veut qu'il sorte de son gigai mais les autres élèves pensent qu'Ichigo est homosexuel. Chizuru pense qu'"un homme qui aime un homme, c'est trop beau".

Ryō Kunieda 
Ryō Kunieda (国枝 鈴, Kunieda Ryō) est une étudiante à Karakura, dans la même classe qu’Ichigo Kurosaki.

Calme, taciturne et assez froide, elle est très intelligente puisqu'elle est  dans le classement, juste après Uryû et avant Orihime. Elle est championne d'athlétisme et peut courir   en 12 secondes comme lorsqu'elle pourchasse Kon.

Michiru Ogawa 
Michiru Ogawa (小川みちる, Ogawa Michiru) est une étudiante à Karakura, dans la même classe qu’Ichigo Kurosaki.

Elle est timide et a peur d'Ichigo et d'Uryû qui ne sourient jamais. Elle est dans le même club de couture qu'Uryû.

Mahana Natsui 
Mahana Natsui (夏井 真花, Natsui Mahana) est une étudiante à Karakura, dans la même classe qu’Ichigo Kurosaki.

Malgré son caractère masculin et direct, elle est considérée comme la fille la plus sexy de la classe après Orihime et laisse souvent sa chemise déboutonnée.

Tetsuo Momohara 
Tetsuo Momohara (桃原　鉄生, Momohara Tetsuo) est un étudiant à Karakura, dans la même classe qu’Ichigo Kurosaki.

Il a toujours un pansement sur le front et essaie sans succès d'intégrer Ichigo dans son club de karaté.

Kenichirō Nanbu 
Kenichirō Nanbu (Kenichirō Nanbu) est un étudiant à Karakura, dans le même lycée qu’Ichigo Kurosaki.

Son nom est mentionné sur le classement des élèves, il est  de l'école.

Satoshi Terasawa 
Satoshi Terasawa (Satoshi Terasawa) est un étudiant à Karakura, dans le même lycée qu’Ichigo Kurosaki.

Son nom est mentionné sur le classement des élèves, il est  de l'école.

Shōko Kusama 
Shōko Kusama (Kusama Shōko) est un étudiant à Karakura, dans le même lycée qu’Ichigo Kurosaki.

Son nom est mentionné sur le classement des élèves, il est  de l'école.

Jinpei Nagase 
Jinpei Nagase (Nagase Jinpei) est un étudiant à Karakura, dans le même lycée qu’Ichigo Kurosaki.

Son nom est mentionné sur le classement des élèves, il est  de l'école.

Classement des élèves à Karakura 
Ici figurent la position et les points des élèves révélés dans le manga ou l'anime.
  : Uryû Ishida, lu "Ametatsu Ishida" par Ichigo
  : Ryō Kunieda, 892 points
  : Orihime Inoue, 887 points, sa position contraste avec son oisiveté naturelle
  : Kenichirō Nanbu, 841 points
  : Satoshi Terasawa, 829 points
  : Shōko Kusama, 816 points
  : Jinpei Nagase, 786 points
  : Yasutora Sado "Chad"
  : Ichigo Kurosaki, il travaille car il se dit discriminé par ses cheveux orange
  : Chizuru Honshō

Keigo et Mizuiro sont en dessous du rang 50 et semblent en être fiers, ils sont même désespérés lorsqu'ils voient que leurs amis Ichigo et Chad sont bons élèves.

Mod Souls 

Les Mod Souls sont des âmes artificielles contenues dans un bonbon qu'on appelle . Ils sont principalement utilisés par les shinigami quand ils sont dans le monde des humains pour occuper leurs gigai lorsqu'ils doivent aller combattre sous forme spirituelle. Chaque Mod Soul a son caractère particulier. Outre les mod souls « classiques » utilisés par Rukia Kuchiki, Renji Abarai ou Rangiku Matsumoto au cours de l'aventure, quatre âmes artificielles se distinguent par le rôle important qu'ils jouent dans l'histoire : ce sont Kon, Lilin, Claude et Nova.

Kon 
Kon est la mascotte du manga. Il s'agit d'une âme artificielle, ou mod soul, fabriquée à la Soul Society (projet « spear head »). Elles étaient programmées au combat pour aider les shinigami en développant une de leurs aptitudes physiques, mais des défaillances ainsi que des problèmes d'éthique les poussèrent à en arrêter la fabrication et à détruire les spécimens existants. Kon parvint à en réchapper, caché parmi de simples âmes (« soul candies ») uniquement destinées à occuper les corps inertes des shinigami.

Kon est en fait un under pod, soit une âme artificielle dont on a augmenté les capacités des jambes. Ainsi, il est capable de sauter à plusieurs mètres de haut, ou de donner des coups de pied très puissants.

Son nom vient de « kaizuku konpato » qui veut dire « âme modifiée » : c'est Ichigo qui lui a donné ce diminutif ; d'ailleurs Kon lui a dit à ce moment de l'appeler Kai pour kaizuku mais Ichigo trouvait ça trop cool pour lui. Il est aussi appelé Bostaf par Yuzu (une des sœurs d'Ichigo).

Kon est donc avant tout un personnage torturé par son statut « d'erreur » que tous ont voulu éradiquer, avant de devenir un élément comique de Bleach. Ichigo le dissimule dans une peluche de lion qu'il a trouvé dans des ordures, sans imaginer qu'il donnerait vie à celle-ci. Depuis, il n'arrête jamais de vouloir se battre ou de séduire de jolies filles comme Rukia Kuchiki, Orihime Inoue ou plus tard Rangiku Matsumoto, mais il finit toujours par se faire piétiner et déchirer. Ainsi, Ichigo demande régulièrement à Uryū de le recoudre (depuis, il a la croix des Quincy derrière la tête, mais il ne le sait pas). Kon est d'une nature lubrique et perverse, rêvant de filles à grosse poitrine, mais il cache aussi au fond de lui un très grand cœur, un courage et une vaillance dont certains Shinigamis devraient même envier.
Dans l'anime au début de l'arc des Bounts, Uryû lui a cousu une poche dans le ventre pour y ranger son matériel de couture.

Il est aussi la vedette de quelques épisodes filler (hors série, spécifiques à l'anime) dans lesquels il incarne Karakurizer, un pseudo super héros chargé de protéger la ville de Karakura des hollows en l'absence d'Ichigo parti pour le Hueco Mundo, et dont les pouvoirs sont issus de son costume créé tout spécialement par Kisuke Urahara. Il est alors entouré d'autres personnages humains chargés de l'aider tels qu'Ururu, Don Kan'onji, Keigo Asano ou Tatsuki.

Dans un OAV de l'anime ce n'est autre que Tite Kubo, le Mangaka qui prête sa voix à la mascotte de la série.

Ririn 

Ririn est une âme artificielle modifiée créée par Kisuke Urahara pour servir de détecteur de Bounts. Dans sa forme gigai, c’est une petite fille avec des cheveux blonds et courts aux yeux bleus. Elle porte alors un manteau rose, bordé de fourrure, une cape noire en forme d'oiseau, et des bottes rouges. Mentalement, elle est assez vicieuse et agaçante, se plaisant à énerver Ichigo et les autres en les obligeant à faire un jeu de piste s'ils veulent revoir leurs amis vivants. Cependant, Urahara conseille à Ichigo et ses amis de transférer les soul candies contenant les âmes artificielles de Ririn, Kurôdo et Nova dans des peluches (à la manière de Kon) pour pouvoir les transporter plus facilement et plus discrètement dans leur quête des Bounts. Ichigo, qui est le compagnon attitré de Ririn, jette son dévolu sur une peluche en forme d’oiseau de couleur bleue avec un capuchon et un nœud papillon rouge ayant appartenu à ses sœurs.

Ririn agit en tant que leader du trio (elle-même, Nova et Claude). Outre sa faculté de détecter la pression spirituelle particulière des Bounts, elle dispose, tout comme Kurôdo et Nova, d'un pouvoir particulier : celui de créer des illusions capables de modifier l'espace. Lorsqu'elle est sous forme de peluche, ses pouvoirs sont toutefois restreints.

Sa rencontre avec Ichigo et ses amis est organisée par Urahara sous la forme d'une épreuve visant à mobiliser leurs forces et leur logique : Ririn, Kurôdo et Nova enlèvent Orihime puis Chad et lancent Ichigo et ses amis dans un jeu de piste pour les retrouver au cours duquel on découvre leurs pouvoirs. Ce n'est qu'à la fin de cette série d'épreuves qu'Urahara révèle aux héros la véritable identité de leurs agresseurs et les met au fait du danger croissant que représentent les Bounts. D'une nature joyeuse, dynamique et passablement caractérielle, Ririn s'entiche progressivement d'Ichigo au point d'en devenir jalouse de Rukia.

Une fois l'arc des Bounts terminé et leur devoir accompli, Ririn et ses amis demeurent au magasin Urahara. On les rencontre épisodiquement dans la suite des aventures, notamment lorsque les Arrancars envahissent Karakura puisqu'ils interviennent pour aider Renji Abarai dans son combat contre Illforte Grantz.

Parfois, à cause son attitude, ses amis ont tendance à dire que ce qui la lie à Ichigo Kurosaki est plus que de l'amitié ou de l'admiration.

Nova 

Nova est une âme artificielle modifiée créée par Kisuke Urahara pour servir de détecteur de Bounts. Dans sa forme gigai, c'est un jeune homme aux cheveux mauves habillé d'une combinaison noire et bleue, d'une ceinture grise, d'un col en fourrure blanche et d'une cagoule à fermeture éclair qu'il ferme lorsqu'il est gêné. Il affronte Renji et parvient à esquiver ses attaques en les laissant traverser ses portes d'énergie.
Son partenaire attitré, Sado Yasutora (Chad) aussi discret et peu bavard que lui, choisira pour le transporter une peluche représentant une tortue verte bipède vêtue d'un pantalon gris, d'une chemise blanche, d'un nœud papillon et d'une carapace dans le dos.

Son pouvoir spécial lui permet de passer à volonté entre des univers ou des dimensions parallèles ce qui se révèle fort utile pour esquiver une attaque, surprendre l'ennemi ou fuir d'un combat. Il est aussi très calme, fidèle et posé, à l'image de Chad.

Kurôdo 

Kurôdo est une âme artificielle modifiée créée par Kisuke Urahara pour servir de détecteur de Bounts. Dans sa forme gigai, il a l'allure d'un homme plutôt snob, de taille moyenne, aux cheveux longs, blonds sur le côté gauche et noirs sur le côté droit. Il est vêtu d'un long manteau gris au liseré rouge et porte des lunettes, une cravate, un haut de forme et une fine moustache. Sa partenaire attitrée est Orihime Inoue qui choisit pour le transporter une peluche en forme de lapin rose au costume rouge (ce qui plaira beaucoup à Rukia). La peluche étant dépourvue de mains, Kurôdo se sert de ses longues oreilles en guise de mains.

Son pouvoir lui permet de se métamorphoser en la personne de son choix et d'acquérir en même temps la force physique et les pouvoirs de celle-ci. Il affronte Ichigo en prenant son apparence. Peureux, assez précieux et distingué dans sa manière de parler comme dans son attitude de dandy, Kurôdo n'en reste pas moins un ami fidèle prêt à risquer sa vie (qu'il ne peut d'ailleurs perdre puisque son corps n'est qu'un gigai) pour les autres, bien qu'il fasse parfois preuve d'un certain voyeurisme. Très bavard, il parle souvent pour ne rien dire, ce que lui a déjà reproché Ririn.

Tout comme Ririn et Nova, on le retrouve plusieurs fois dans la suite de l'aventure, bien après l'arc des Bounts, notamment dans des épisodes fillers.

Les Bounts 

Les Bounts (bounto dans la version japonaise) sont des êtres qui se nourrissent des esprits humains, d'après Yoruichi Shihoin, ce serait eux que l'on nommerait aujourd'hui les vampires. Ils se battent à l'aide de leurs "dolls" (doru) (poupée en allemand)

Les bounts (バウント, Bounto?) sont des humains spirituellement éveillés possédant la capacité d'absorber l'âme d'autres êtres vivants afin d'en obtenir l'énergie spirituelle, leur garantissant ainsi puissance et jeunesse éternelle. Dans le passé, ils ont été assimilés aux vampires et chassés comme tels.

Ce sont des êtres artificiels, nés de la fusion accidentelle d'âmes humaines et de mod souls créées à partir d'âmes de shinigami par la scientifique Ran'Tao plusieurs siècles avant le récit. Dans un premier temps sauvés des autres humains par Ran'Tao qui les aida à structurer leur communauté, la chambre des 46 décida de les détruire, les considérant comme une menace, mais aussi afin de masquer l'erreur de la Soul Society. Quelques-uns furent toutefois sauvés une fois de plus par Ran'Tao qui s'exila.

Chassés à la fois par les humains et les shinigami, les parias vécurent cachés plusieurs siècles durant tout en continuant de développer leurs pouvoirs. Les derniers survivants se regroupèrent alors autour de leur charismatique leader, Jin Kariya, afin d'envahir et détruire ceux qui, autrefois, les avaient créés.

Depuis l'échec de leur insurrection et la mort des survivants à l'exception de Gō Koga, l'espèce est pratiquement éteinte.

Jin Kariya 
Jin Kariya apparait pour la première fois dans l'épisode 70 au cours de l'arc filler "Bounto". Il s’avère que c'est en réalité le leader des bounto, fiancé de Yoshino Soma, c'est aussi, en tant que leader, le plus puissant, et le plus influent des Bounto. En tant que leader, il est aussi le rival et ennemi principal d'Ichigo Kurosaki. Il a les cheveux blancs et les yeux rouges. Il porte aussi un long manteau, visiblement en cuir.

Sa doll se nomme Messer ("couteau" en allemand), il prend la forme d'une longue épée dont la lame est uniquement constituée de vent, en augmentant la puissance de sa doll, il peut transformer sa lame de vent, en lame de foudre.

Les Vizards 

Les Vizards sont des shinigami ayant obtenu des pouvoirs de hollow par hollowmorphose (ou "hollowfication").

Les Arrancars 

Les Arrancars sont des hollows qui n'ont plus leurs masques et ont ainsi acquis des pouvoirs de shinigami, notamment un zanpakutô, ils peuvent libérer ce pouvoir non pas comme les shinigami avec un bankai mais sous une deuxième forme, la resurrección.

Les Hollows 

Les hollows sont des âmes qui ont perdu leurs cœurs et qui ont sombré dans le mal ou qui se sentent abandonnés, seuls ou aussi trahis. Il s'agit des ennemis « communs » des shinigami. Ils se nourrissent des âmes de leurs victimes, ces dernières pouvant être des personnes vivantes ou mortes. Ils portent tous un masque souvent de couleur blanc.

Les Fullbringers 
Les membres du groupe Xcution sont tous des Fullbringers.
Les Fullbringers sont chacun le descendant d'une personne qui a été attaqué par un Hollow avant leur naissance. Les traces du pouvoir de ces derniers sont restées dans le corps du parent, qui ont ensuite été transmis au Fullbringer à sa naissance.
Les Fullbringers (ou extracteurs) sont donc des humains normaux, hormis le fait qu'ils sont dotés d'un pouvoir : l'Extraction. Cette capacité est basée sur le concept japonais que tout objet, inerte ou vivant, possède une âme, ainsi que sur le sentiment d'« amour » ou d'affection que le Fullbringer éprouve envers l'objet qu'il souhaite utiliser. Le Fullbringer « utilise et manipule » l'âme d'un objet qui lui est familier ou auquel il tient pour en faire une utilisation qui diverge selon l'objet : une arme ou bien une aide. Par exemple, si un Fullbringer utilise l'air, il peut s'en servir comme d'un appui pour sauter très haut ou marcher dans les airs comme les Shinigamis. Par contre si ce même Fullbringer utilise l'âme du goudron sous ses pieds, il peut le rendre élastique pour amortir sa chute. Ginjo Kûgo, le personnage expliquant le Fullbring, utilisera même l'âme de l'alcool de son verre pour le boire sans y toucher. Les pouvoirs du Fullbring peuvent se transmettre à d'autres Fullbringers. Ceux du groupe Xcution veulent se débarrasser de leurs pouvoirs. À cette fin, ils ont besoin de les transmettre à une personne ayant des pouvoirs de Shinigami et d'humain. Ils vont chercher à redonner à Ichigo ses pouvoirs de Shinigami en lui apprenant à utiliser le Fullbring. De nouveaux ennemis apparaîtront, Fullbringers eux aussi : Tsukishima Shukuro et son sous-fifre Moe Shishigawara. Les Fullbringers connus pour le moment se nomment :
 Membres de l'Xcution 
 Ginjo Kûgo
 Son Fullbring, nommé «  » ( : « Croix de l'échafaud ») est un pendentif en forme de croix qui devient, lorsqu'il le souhaite, une grosse épée qui se manie à deux mains (de type Zweihander probablement). Après s'être emparé des pouvoirs du fullbring d'Ichigo, il obtient, en plus de son épée, une cuirasse aux allures de squelette, ornée de fourrure au niveau des épaules. De plus, grâce aux pouvoirs d'Ichigo qu'il s'est approprié, il lui est possible sous cette forme d'utiliser le Getsuga Tensho. Dans le chapitre 475, on découvre même que Ginjo possède un Bankai, qui rend sa tenue plus "squelette" que jamais. En outre, ses cheveux sont devenus blancs et une marque noire en forme de croix est apparue en plein milieu de son visage. Enfin la fourrure sur ses épaules s'est nettement développée et le manche ainsi que la garde de « Cross of Scaffold » ont changé (la garde étant devenue un crâne avec deux longues cornes). Il est le tout premier Shinigami remplaçant et veut se venger du Gotei 13 qui l'a espionné par le biais de son badge de remplaçant. Il affronte Ichigo et se fait tuer au cours d'un combat titanesque. Avant de mourir, il remercie Ichigo de l'avoir libéré de sa haine. Son esprit est recueilli au Rukongai par Kûkaku Shiba. Avec Tsukishima et Giriko, il se fait entraîner par Ganju Shiba pour affronter les Quincy.

 Riruka Dokugamine
 Son Fullbring est appelée «  » ( : « Maison de poupées »). Il permet de miniaturiser tout ce qu'elle trouve mignon et autorise à entrer dans, comme son nom l'indique, une maison de poupée. Les objets ou personnes autorisées sont marquées d'un cœur rose sur la poitrine. Pour faire sortir un objet ou une personne, il suffit à Riruka de lui éternuer dessus. Après avoir reçu les pouvoirs d'Ichigo, elle affronte Rukia qui est désavantagée car elle ne veut pas détruire les milliers de peluches autour d'elle. Riruka s'interpose ensuite pour sauver Ichigo d'une dernière attaque de Tsukishima et raisonne celui-ci. Après la mort de Ginjô, elle s'envole dans le ciel en remerciant ses amis.

 Yukio Hans Voralbena
 Son Fullbring, intitulé «  » ( : « Les envahisseurs doivent mourir ») permet de télécharger n'importe quelle personne se trouvant à proximité dans sa console de jeu pour une durée limitée (représentée par une batterie virtuelle). À l'intérieur, il fixe les règles qu'il désire. Cela lui permet de mettre à l'abri du monde physique n'importe quoi ou n'importe qui. Amélioré par le Fullbring d'Ichigo, l'effet de son Fullbring n'est plus limité à sa console, son pouvoir influe sur le monde réel. Il est vaincu facilement par Tôshirô Hitsugaya qui l'emprisonne dans de la glace afin de l'obliger à détruire ses dimensions. Après la mort de Ginjô, il part avec Jackie pour amasser de l'argent pour survivre.

 Jackie Tristan
 Son Fullbring se nomme «  » ( : « bottines sales »). Il lui permet d'augmenter la puissance de ses coups de pied, au fur et à mesure que ses bottes se salissent. Ses pouvoirs et l'apparence de son fullbring changeront lorsqu'elle recevra de nouveaux pouvoirs provenant du Fullbring d'Ichigo. On verra apparaître sur son épaule un pot d'échappement de moto (qui lui permettra de se recouvrir d'essence). Ce sera désormais tout son corps qui bénéficiera d'un boost de puissance au fur et à mesure que celui-ci se salit. Elle est vaincu facilement par Renji qui a fait attention de ne pas faire de mal à la femme qu'elle est. Comme Renji refusait de la tuer, elle se fait exploser pour libérer Renji de la dimension. Après la mort de Ginjô, elle enterre le corps de Giriko et part avec Yukio.

 Giriko Kutsuzawa
 Il est borgne, porte la moustache et est habillé comme un barman, c'est d'ailleurs son rôle au QG des Fullbringers. Son Fullbring se nomme «  » ( : « Le temps ne ment pas »). C'est une montre de la famille Kutsuzawa qui se transmet de père en fils depuis très longtemps. Son pouvoir permet de fixer des "contrats" avec ce que nomme Giriko, le "Dieu du temps". Chaque contrat impose une limite temporelle et des conditions précises que fixe l'utilisateur. Les conditions doivent être parfaitement fixées car il est impossible de 'rompre' le contrat sous peine de destruction de l'objet soumis au pouvoir du Fullbring de Giriko ainsi que de Giriko lui-même. Il est déçu de voir que Kenpachi Zaraki le trouve faible, il se transforme alors en une créature géante musclée mais se fait trancher en moins de deux par Zaraki. Son esprit est envoyé au Rukongai, il est sauvé par Kûkaku Shiba avec Tsukishima et Ginjô. Les trois fullbringers se font entraîner par Ganju.

 Sado « Chad » Yasutora
 Son Fullbring est son bras droit se nommant «  » ( : « Le bras droit du Géant »), et son bras gauche, «  » ( : « Le bras gauche du Diable »).

 Ichigo Kurosaki
 Son Fullbring est son badge de Shinigami remplaçant (la tablette gravée d'une tête de mort stylisée) qui se transforme en la garde de Zangetsu (dans la forme de son Bankai) autour du badge. L'énergie spirituelle dont est formée cette garde est de la même couleur que ses Getsuga Tensho quand il est sous la forme du Bankai. Ichigo peut s'en servir comme un bouclier ainsi que d'arme à distance, en lançant son badge. Au cours de l'arc Fullbringers, le Fullbring d'Ichigo va évoluer, devenant ainsi une tenue semblable à sa tenue de shinigami mais faite du reiatsu du Getsuga Tensho. Sous cette forme, le bras droit d'Ichigo est recouvert du même reiatsu que celui de sa tenue, mais celui-ci prend la forme d'une épée de reiatsu. Enfin, au cours d'un entraînement avec Ginjo, son Fullbring prendra sa forme finale. Celle d'une armure blanche sous laquelle il porte un body noir. De plus, son badge de shinigami peut se transformer en sabre et le motif sur celui-ci change. Ichigo est par la suite à nouveau capable d'utiliser le Getsuga Tensho sous cette forme (ce qui montre que ses anciens pouvoirs de Shinigami, dont il restait une partie après qu'il les a perdus, ont fusionné avec ses capacités de Fullbringer). Cependant lors d'un combat, il se fait piéger et perd ses nouveaux pouvoirs mais grâce à l'aide de Rukia et des shinigamis, il va retrouver ses pouvoirs d'origine.
 Fullbringers ennemis 
 Tsukishima Shūkurō
 Son Fullburing se nomme «  » ( : « Le livre de la fin »). C'est à la base un marque-page fin surmonté d'une ficelle qui se trouve dans le livre qu'il transporte avec lui.Mais quand il active son Fullbring, le marque-page devient un katana, souvent confondu avec un Zanpakuto. Ce sabre lui permet de s’insérer dans le passé de n'importe quelle chose qu'il tranche, que ça soit une personne ou un objet. Cependant quand il tranche une personne qui le connaissait (sans avoir été victime de son Fullbring), son insertion dans le passé de la cible disparaît. Il lui suffit de trancher de nouveau cette même cible pour réintégrer son passé. Il manipule les amis d'Ichigo avant de se faire battre par Byakuya. Malgré sa blessure mortelle, il tente une dernière fois de tuer Ichigo mais se fait raisonner par Riruka. Il pleure la mort de Ginjô, celui qui l'a recueilli alors qu'il était abandonné. Finalement, son sous-fifre Shishigawara lui reste fidèle et l'emmène avec lui. Tsukishima abandonne ses projets malsains en sachant qu'il n'a jamais été seul. Il meurt des suites de ses blessures. Son âme est envoyée au Rukongai et c'est la qu'il est recueilli par Kûkaku Shiba avec Giriko et Ginjô. Les trois fullbringers se feront entraîner au combat par Ganju Shiba pour affronter les Quincy.

 Moe Shishigawara
 Appelé Sushigawara par Orihime. Son Fullbring se nomme «  » ( : « Articulation du doigt de la chance ») et agit sur la base de la probabilité et prend la forme d'un coup de poing américain. Son pouvoir est à la fois sa force et sa faiblesse. Il peut détruire presque tout en un seul coup(des matériaux très durs des zanpakuto, etc). Mais s'il manque son coup, sa probabilité de dégâts maximum diminue. Plus il utilise son pouvoir, plus la probabilité de faire des dégâts sérieux diminue. Il est vaincu et raisonné par Ikkaku. Voyant que Tsukishima abandonne ses projets malsains et refusant de reconnaître sa mort prochaine, il lui reste fidèle et l'emmène avec lui. Il n'est pas révélé ce qu'il advient de lui après la mort de son maître.

Le Vandenreich 

Le Vandenreich ( : « L'Empire Invisible ») est une organisation de Quincy qui a survécu à la bataille contre les shinigamis, 200 ans avant le début de l'histoire du manga. L'objectif du Vandenreich est d'éradiquer toute la Soul Society. Yhwach (« A ») est leur chef et possède sous ses ordres des Arrancars (comme Luders Friegen et Ivan Azgiaro) ayant conquis le Hueco Mondo grâce à la Iacto Arme dirigée par Quilge Opie. Leur QG se nomme Silbern ( : « Château d'Argent ») Après avoir acquis le pouvoir du Roi des Esprits, Yhwach refaçonne la Soul Society et la baptise Wahrwelt ( : « Vrai Monde »), en allemand.

Il possède un groupe d'élite appelé les Stern Ritters, chacun caractérisé par une lettre définissant ses pouvoirs appelé Schrift ( : « Sainte Lettre »). Leur pouvoir est cependant écrit en anglais.
 , Quincy Originel et Empereur du Vanden Reich (« A, The Almighty »)
 , (« A, The Antithesis »)
 , Commandant des Stern Ritters et Bras Droit d'Yhwach (« B, The Balance »)
 , Main Gauche du Roi des Esprits et un des quatre gardes d'Yhwach (« C, The Compulsory »)
 , un des quatre gardes d'Yhwach (« D, The Death Dealing »)
  (« E, The Explode »)
  (« F, The Fear »)
  (« G, The Glutton »)
  (« H, The Heat »)
  (« I, The Iron »)
 , Commandant des Chasses du Hueco Mundo (« J, The Jail »)
  (« K »)
  (« L, The Love »)
 , un des quatre gardes d'Yhwach (« M, The Miracle »)
  (« N »)
  (« O, The Overkill »)
  (« P, The Power »)
  (« Q, The Question »)
  (« R, The Roar »)
  (« S, The Superstar »)
  (« T, The Thunderbolt »)
  (« U, The Underbelly »)
  (« V, The Visionary »)
  (« W, The Wind »)
 , un des quatre gardes d'Yhwach (« X, The X-Axis »)
  (« Y, The Yourself »)
  (« Y, The Yourself »)
  (« Z, The Zombie »)
  (« Σ, Sigma »)

Noblesse de la Soul Society

Zanpakutō 

Les armes des shinigami ont une âme propre, qu'il faut savoir matérialiser pour maîtriser le bankai. Pour l'heure, seules trois d'entre elles sont apparues dans le manga. Les autres apparaissent dans les épisodes 230 à 265 avec l'arc filler majeur Muramasa, La matérialisation du zanpakutō.

Zangetsu 
Zangetsu (lit. « tranchant de lune ou la lune tranchante ») est le zanpakutō d'Ichigo. Il a l'apparence d'un homme d'une quarantaine d'années, portant de grandes lunettes teintées et un long manteau noir déchiré aux bords. Celui-ci n'hésite pas à lancer des défis à Ichigo pour qu'il augmente sa force et devienne un puissant shinigami. Plus tard, il ira même jusqu'à lui demander de se battre avec un simple sabre, contre son Hollow interieur armé de Zangetsu, pour prouver qu'il est digne de l'utiliser. Lors d'un entrainement avec les Vizards, Ichigo réussira à vaincre son côté Hollow et utilisera la puissance de celui-ci ajouté au bankai de Zangetsu.
Plus tard il apparaîtra à Ichigo avec une apparence plus jeune (lorsqu'il est sous sa forme Bankai) qui fusionnera avec son Hollow. Ichigo devra le(s) combattre(s) afin d'apprendre le Getsuga Tenshô Ultime dans la bataille contre Aizen.
Lors du chapitre 541, Ichigo apprend que "Zangetsu", n'est en réalité qu'une partie de son pouvoir de Quincy représenté par Yhwach.

Zabimaru 
Zabimaru (lit. « queue de serpent ») est l'esprit du zanpakutō de Renji. Son apparence est celle d'un grand babouin à la peau rose et au poil blanc, avec un serpent en guise de queue. Il possède des motifs mauves sur le dos qui ressemblent aux tatouages de Renji. Zabimaru possède deux personnalités, à l'instar de Zangetsu : le babouin, calme et posé, et le serpent qui, lui, est plus téméraire (malgré cela, Renji en parle au singulier). Dans L'Arc "Muramasa, La matérialisation du zanpakutō", Zabimaru prend la forme d'une femme à fourrure grise et d'un petit garçon en habit blanc. Ils sont unis par une sorte de chaîne (en dehors des combats ils ne s'entendent pas et se disputent continuellement).

Son shikai est un croisement entre un katana et un fouet qu'il contrôle au mouvement de son bras et peut augmenter la puissance de son zanpakutō en disant le nom de ce dernier à haute voix.
Son bankai, quant à lui, ressemble à un serpent. Ce zanpakutō a un corps en bambou assez résistant formé de plusieurs pièces arrondies avec à son bout une tête de serpent avec une fourrure rouge en guise de collerette.

Hyōrinmaru 
Hyōrinmaru (lit. « anneau de glace ») est l'esprit du zanpakutō d'Hitsugaya et de Kusaka Sojiro. Il a l'apparence d'un dragon japonais blanc. Les 46 membres du Conseil a jugé que deux shinigami ne peuvent pas avoir le même zanpakutō. Par l'ancienne législation de shinigami, une telle situation n'est pas admissible, même si ni Kusaka ni Hitsugaya avait l'intention de violer la loi. Hitsugaya proposa alors d'abandonner Hyōrinmaru à Kusaka au lieu de se battre, mais le conseil força Hitsugaya et Kusaka à combattre pour l'honneur de porter Hyōrinmaru. Avant que la bataille ne soit terminée, les 46 membres du Conseil décidèrent que Hyōrinmaru appartenait à Hitsugaya et Kusaka fut condamné à être tué immédiatement (cette histoire étant le thème principal du  de bleach, Tite Kubo n'ayant pas jusqu'à présent expliqué clairement dans le manga comment Hyôrinmaru et Hitsugaya se sont "trouvés", l'animé développe une autre version dans l'arc de "la matérialisation des zanpakutō" selon laquelle Hyôrinmaru parlait à Toshiro dans les rêves de ce dernier quand il habitait encore dans le Rukongai et que c'est pour contrôler la puissance de Hyôrinmaru que Toshiro est entré à l'académie)

Muramasa 
Muramasa (lit. « murmure ») est l'esprit du zanpakutō de Kōga Kuchiki. C’est l'antagoniste principal et chef d'orchestre de l'anime l'arc filler majeur Muramasa, La matérialisation du zanpakutō, est un esprit de zanpakutō qui a le pouvoir de libérer d'autres esprits de zanpakutō de leurs propriétaires. Muramasa apparaît comme un grand homme maigre à la peau pâle, cheveux brun foncé. Plusieurs centaines d'années avant le début de l'intrigue principale lors d'une guerre civile dans la Soul Society, Koga Kuchiki a utilisé le pouvoir de Muramasa. Koga fut bientôt révolté contre l'ensemble de la Soul Society, convaincu que tout le monde était jaloux. Il a perdu la capacité de communiquer avec lui et même d'utiliser sa puissance. Estimant que Koga l’avait abandonné, Muramasa a sombré dans le désespoir jusqu'à ce que des siècles plus tard, il apprit que Koga a été scellé loin de la Soul Society à Karakura.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Bleach, le manga et l'anime
 Bleach, le film live
 Liste des chapitres du manga
 Les épisodes de la série d'animation, Bleach
 Univers de Bleach

Personnage de Bleach